Kou (temperatuur)
een verkoudheid
Kou (achternaam) (spreek uit als Koow), een Chinese achternaam
Kou (plant), een plant uit de ruwbladigenfamilie
een scheepvaartterm voor wind (meteorologie)

Zie ook
 Kauw